В данном списке представлены результаты российских футбольных клубов в клубных турнирах под эгидой УЕФА, так называемых еврокубках. Результаты даны для следующих турниров:
 Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов
 Кубок УЕФА / Лига Европы
 Лига конференций УЕФА
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Суперкубок УЕФА
 Кубок Интертото
Список содержит данные по каждому сезону, а также сводную статистику.

До сезона 1991/1992 включительно российские клубы выступали в еврокубках в качестве представителей СССР наряду с клубами Украины и других союзных республик. В общей сложности клубы РСФСР провели в еврокубках 214 матчей (из 494 матчей советских команд), из которых 190 приходится на московские Спартак, Торпедо и Динамо. Подробную информацию см. в статье Футбольные клубы СССР в еврокубках. Сводная статистика в данной статье приведена как с учетом, так и без учета советского периода.

Все российские клубы, игравшие в еврокубках

Сезоны

Сезон 1992/1993 
 ЦСКА (чемпион СССР 1991)
 1-й раунд Лиги чемпионов
 16.09 Викингур (Рейкьявик, Исландия)  —  ЦСКА 0:1
 30.09 ЦСКА  —  Викингур (Рейкьявик, Исландия) 4:2
 2-й раунд Лиги чемпионов
 21.10 ЦСКА  —  Барселона (Испания) 1:1
 04.11 Барселона (Испания)  —  ЦСКА 2:3
 групповой этап Лиги чемпионов
 25.11 Брюгге (Бельгия)  —  ЦСКА 1:0
 09.12 ЦСКА  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 0:1
 03.03 ЦСКА  —  Олимпик (Марсель, Франция) 1:1
 17.03 Олимпик (Марсель, Франция)  —  ЦСКА 6:0
 07.04 ЦСКА  —  Брюгге (Бельгия) 1:2
 21.04 Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  ЦСКА 0:0
 «Спартак» Москва (победитель Кубка СССР/СНГ 1991/92)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 16.09 Спартак  —  Авенир (Бегген, Люксембург) 0:0
 30.09 Авенир (Бегген, Люксембург)  —  Спартак 1:5
 2-й раунд Кубка обладателей кубков
 22.10 Спартак  —  Ливерпуль (Англия) 4:2
 04.11 Ливерпуль (Англия)  —  Спартак 0:2
 1/4 финала Кубка обладателей кубков
 02.03 Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды)  —  Спартак 0:1
 18.03 Спартак  —  Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 3:1
 1/2 финала Кубка обладателей кубков
 07.04 Спартак  —  Антверпен (Бельгия) 1:0
 22.04 Антверпен (Бельгия)  —  Спартак 3:1
 «Торпедо» Москва (3 место в чемпионате СССР 1991)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Манчестер Юнайтед (Англия)  —  Торпедо 0:0
 29.09 Торпедо  —  Манчестер Юнайтед (Англия) 0:0 по пен. 4:3
 2-й раунд Кубка УЕФА
 21.10 Реал (Мадрид, Испания)  —  Торпедо 5:2
 04.11 Торпедо  —  Реал (Мадрид, Испания) 3:2
 «Динамо» Москва (6 место в чемпионате СССР 1991)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Динамо  —  Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 5:1
 30.09 Русенборг (Тронхейм, Норвегия)  —  Динамо 2:0
 2-й раунд Кубка УЕФА
 22.10 Торино (Турин, Италия)  —  Динамо 1:2
 05.11 Динамо  —  Торино (Турин, Италия) 0:0
 3-й раунд Кубка УЕФА
 25.11 Динамо  —  Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2
 08.12 Бенфика (Лиссабон, Португалия)  —  Динамо 2:0

Сезон 1993/1994 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1992)
 1/16 финала Лиги чемпионов
 15.09 Сконто (Рига, Латвия)  —  Спартак 0:5
 29.09 Спартак  —  Сконто (Рига, Латвия) 4:0
 1/8 финала Лиги чемпионов
 20.10 Лех (Познань, Польша)  —  Спартак 1:5
 03.11 Спартак  —  Лех (Познань, Польша) 2:1
 групповой этап Лиги чемпионов
 24.11 Монако (Монако, Франция)  —  Спартак 4:1
 08.12 Спартак  —  Галатасарай (Стамбул, Турция) 0:0
 02.03 Спартак  —  Барселона (Испания) 2:2
 16.03 Барселона (Испания)  —  Спартак 5:1
 30.03 Спартак  —  Монако (Монако, Франция) 0:0
 13.04 Галатасарай (Стамбул, Турция)  —  Спартак 1:2
 «Торпедо» Москва (победитель Кубка России 1992/93)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 15.09 Торпедо  —  Маккаби (Хайфа, Израиль) 1:0
 28.09 Маккаби (Хайфа, Израиль)  —  Торпедо 3:1
 «Спартак» Владикавказ (2 место в чемпионате России 1992)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Боруссия (Дортмунд, Германия)  —  Спартак (Владикавказ) 0:0
 28.09 Спартак (Владикавказ)  —  Боруссия (Дортмунд, Германия) 0:1
 «Динамо» Москва (3 место в чемпионате России 1992)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Динамо  —  Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия) 0:6
 28.09 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне, Германия)  —  Динамо 1:2
 «Локомотив» Москва (4 место в чемпионате России 1992)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Ювентус (Турин, Италия)  —  Локомотив 3:0
 28.09 Локомотив  —  Ювентус (Турин, Италия) 0:1

Сезон 1994/1995 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1993)
 групповой этап Лиги чемпионов
 14.09 Динамо (Киев, Украина)  —  Спартак 3:2
 28.09 Спартак  —  Пари Сен-Жермен (Париж, Франция) 1:2
 19.10 Спартак  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 1:1
 02.11 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Спартак 2:2
 23.11 Спартак  —  Динамо (Киев, Украина) 1:0
 07.12 Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)  —  Спартак 4:1
 ЦСКА (финалист Кубка России 1993/94)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 15.09 ЦСКА  —  Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:1
 29.09 Ференцварош (Будапешт, Венгрия)  —  ЦСКА 2:1 по пен. 7:6
 «Ротор» Волгоград (2 место в чемпионате России 1993)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 13.09 Ротор  —  Нант (Франция) 3:2
 27.09 Нант (Франция)  —  Ротор 3:0
 «Динамо» Москва (3 место в чемпионате России 1993)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 13.09 Серен (Бельгия)  —  Динамо 3:4
 27.09 Динамо  —  Серен (Бельгия) 0:1
 2-й раунд Кубка УЕФА
 18.10 Динамо  —  Реал (Мадрид, Испания) 2:2
 01.11 Реал (Мадрид, Испания)  —  Динамо 4:0
 «Текстильщик» Камышин (4 место в чемпионате России 1993)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 13.09 Текстильщик  —  Бекешчаба (Венгрия) 6:1
 27.09 Бекешчаба (Венгрия)  —  Текстильщик 1:0
 2-й раунд Кубка УЕФА
 18.10 Нант (Франция)  —  Текстильщик 2:0
 01.11 Текстильщик  —  Нант (Франция) 1:2

Сезон 1995/1996 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1994)
 групповой этап Лиги чемпионов
 13.09 Блэкберн (Англия)  —  Спартак 0:1
 27.09 Спартак  —  Легия (Варшава, Польша) 2:1
 18.10 Русенборг (Тронхейм, Норвегия)  —  Спартак 2:4
 01.11 Спартак  —  Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 4:1
 22.11 Спартак  —  Блэкберн (Англия) 3:0
 06.12 Легия (Варшава, Польша)  —  Спартак 0:1
 1/4 финала Лиги чемпионов
 06.03 Нант (Франция)  —  Спартак 2:0
 20.03 Спартак  —  Нант (Франция) 2:2
 «Динамо» Москва (победитель Кубка России 1994/95)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 14.09 Динамо  — Арарат (Ереван, Армения) 3:1
 28.09 Арарат (Ереван, Армения)  —  Динамо 0:1
 2-й раунд Кубка обладателей кубков
 19.10 Динамо  —  Градец Кралове (Чехия) 1:0
 02.11 Градец Кралове (Чехия)  —  Динамо 1:0 по пен. 1:3
 1/4 финала Кубка обладателей кубков
 07.03 Динамо  —  Рапид (Вена, Австрия) 0:1
 21.03 Рапид (Вена, Австрия)  —  Динамо 3:0
 «Локомотив» Москва (3 место в чемпионате России 1994)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 12.09 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Локомотив 0:1
 26.09 Локомотив  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 0:5
 «Ротор» Волгоград (4 место в чемпионате России 1994)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 12.09 Ротор  —  Манчестер Юнайтед (Англия) 0:0
 26.09 Манчестер Юнайтед (Англия)  —  Ротор 2:2
 2-й раунд Кубка УЕФА
 17.10 Бордо (Франция)  —  Ротор 2:1
 31.10 Ротор  —  Бордо (Франция) 0:1
 «Спартак» Владикавказ (5 место в чемпионате России 1994)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 12.09 Спартак (Владикавказ)  —  Ливерпуль (Англия) 1:2
 26.09 Ливерпуль (Англия)  —  Спартак (Владикавказ) 0:0

Сезон 1996/1997 
 «Спартак-Алания» Владикавказ (чемпион России 1995)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 07.08 Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  Спартак-Алания 3:1
 21.08 Спартак-Алания  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 2:7
 1-й раунд Кубка УЕФА
 10.09 Спартак-Алания  —  Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 2:1
 24.09 Андерлехт (Брюссель, Бельгия)  —  Спартак-Алания 4:0
 «Локомотив» Москва (победитель Кубка России 1995/96)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 12.09 Локомотив  —  Вартекс (Вараждин, Хорватия) 1:0
 26.09 Вартекс (Вараждин, Хорватия)  —  Локомотив 2:1
 2-й раунд Кубка обладателей кубков
 17.10 Бенфика (Лиссабон, Португалия)  —  Локомотив 1:0
 31.10 Локомотив  —  Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:3
 «Спартак» Москва (3 место в чемпионате России 1995)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 06.08 Кроация (Загреб, Хорватия)  —  Спартак 3:1
 20.08 Спартак  —  Кроация (Загреб, Хорватия) 2:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 11.09 Спартак  —  Силькеборг (Дания) 3:2
 24.09 Силькеборг (Дания)  —  Спартак 1:2
 2-й раунд Кубка УЕФА
 16.10 Гамбург (Германия)  —  Спартак 3:0
 29.10 Спартак  —  Гамбург (Германия) 2:2
 «Динамо» Москва (4 место в чемпионате России 1995)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 06.08 Динамо  —  Джаз (Пори, Финляндия) 1:1
 20.08 Джаз (Пори, Финляндия)  —  Динамо 1:3
 1-й раунд Кубка УЕФА
 10.09 Рома (Рим, Италия)  —  «Динамо» Москва 3:0
 24.09 «Динамо» Москва  —  Рома (Рим, Италия) 1:3
 «Торпедо» Москва (5 место в чемпионате России 1995)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 06.08 Хайдук (Сплит, Хорватия)  —  Торпедо 1:0
 20.08 Торпедо  —  Хайдук (Сплит, Хорватия) 2:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 10.09 Торпедо  —  Динамо (Тбилиси, Грузия) 0:1
 24.09 Динамо (Тбилиси, Грузия)  —  Торпедо 1:1
 ЦСКА (6 место в чемпионате России 1995; путевку в КУ клуб получил как Лауреат рейтинга «Fair Play»)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 06.08 Акранес (Акранес, Исландия)  —  ЦСКА 0:2
 20.08 ЦСКА  —  Акранес (Акранес, Исландия) 4:1
 1-й раунд Кубка УЕФА
 10.09 ЦСКА  —  Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 0:1
 24.09 Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды)  —  ЦСКА 1:1
 «Ротор» Волгоград (7 место в чемпионате России 1995)
 групповой турнир Кубка Интертото
 22.06 Атака-Аура (Минск, Белоруссия)  —  Ротор 0:4
 06.07 Ротор  —  Шахтёр (Донецк, Украина) 4:1
 13.07 Антальяспор (Анталья, Турция)  —  Ротор 2:1
 20.07 Ротор  —  Базель (Швейцария) 3:2
 Полуфиналы Кубка Интертото
 27.07 ЛАСК (Линц, Австрия)  —  Ротор 2:2
 31.07 Ротор  —  ЛАСК (Линц, Австрия) 5:0
 Финалы Кубка Интертото
 06.08 Ротор  —  Генгам (Генган, Франция) 2:1
 20.08 Генгам (Генган, Франция)  —  Ротор 1:0
 «Уралмаш» Екатеринбург (8 место в чемпионате России 1995)
 групповой турнир Кубка Интертото
 22.06 Хибернианс (Паола, Мальта)  —  Уралмаш 1:2
 06.07 Уралмаш  —  ЦСКА (София, Болгария) 2:1
 13.07 Страсбур (Страсбург, Франция)  —  Уралмаш 1:1
 20.07 Уралмаш  —  Коджаэлиспор (Измит, Турция) 2:0
 Полуфиналы Кубка Интертото
 27.07 Уралмаш  —  Силькеборг (Дания) 1:2
 31.07 Силькеборг (Дания)  —  Уралмаш 0:1
 «КАМАЗ-Чаллы» Набережные Челны (9 место в чемпионате России 1995)
 групповой турнир Кубка Интертото
 22.06 КАМАЗ-Чаллы  —  ЛКС (Лодзь, Польша) 3:0
 29.06 Каучук (Опава, Чехия)  —  КАМАЗ-Чаллы 1:2
 13.07 КАМАЗ-Чаллы  —  Спартак (Варна, Болгария) 2:2
 20.07 Мюнхен 1860 (Германия)  —  КАМАЗ-Чаллы 0:1
 Полуфиналы Кубка Интертото
 27.07 КАМАЗ-Чаллы  —  Генгам (Генган, Франция) 2:0
 31.07 Генгам (Генган, Франция)  —  КАМАЗ-Чаллы 4:0 в доп. вр.

Сезон 1997/1998 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1996)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 13.08 Кошице (Словакия)  —  Спартак 2:1
 27.08 Спартак  —  Кошице (Словакия) 0:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Сьон (Швейцария)  —  Спартак 0:1
 30.09 Спартак  —  Сьон (Швейцария) 2:2. Результат матча был аннулирован в связи с тем, что футбольные ворота на стадионе «Локомотив» не соответствовали стандарту.
 15.10 Спартак  —  Сьон (Швейцария) 5:1
 2-й раунд Кубка УЕФА
 21.10 Спартак  —  Вальядолид (Испания) 2:0
 04.11 Вальядолид (Испания)  —  Спартак 1:2
 3-й раунд Кубка УЕФА
 25.11 Карлсруэ (Германия)  —  Спартак 0:0
 09.12 Спартак  —  Карлсруэ (Германия) 1:0 в доп. вр.
 1/4 финала Кубка УЕФА
 03.03 Аякс (Амстердам, Нидерланды)  —  Спартак 1:3
 17.03 Спартак  —  Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:0
 1/2 финала Кубка УЕФА
 31.03 Интер (Милан, Италия)  —  Спартак 2:1
 14.04 Спартак  —  Интер (Милан, Италия) 1:2
 «Локомотив» Москва (победитель Кубка России 1996/97)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 17.09 Белшина (Бобруйск, Белоруссия)  —  Локомотив 1:2
 02.10 Локомотив  —  Белшина (Бобруйск, Белоруссия) 3:0
 2-й раунд Кубка обладателей кубков
 23.10 Локомотив  —  Коджаэлиспор (Измит, Турция) 2:1
 06.11 Коджаэлиспор (Измит, Турция)  —  Локомотив 0:0
 1/4 финала Кубка обладателей кубков
 05.03 АЕК (Афины, Греция)  —  Локомотив 0:0
 19.03 Локомотив  —  АЕК (Афины, Греция) 2:1
 1/2 финала Кубка обладателей кубков
 02.04 Штутгарт (Германия)  —  Локомотив 2:1
 16.04 Локомотив  —  Штутгарт (Германия) 0:1
 «Алания» Владикавказ (2 место в чемпионате России 1996)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 Алания  —  Днепр (Днепропетровск, Украина) 2:1
 26.08 Днепр (Днепропетровск, Украина)  —  Алания 1:4
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 МТК (Будапешт, Венгрия)  —  Алания 3:0
 30.09 Алания  —  МТК (Будапешт, Венгрия) 1:1
 «Ротор» Волгоград (3 место в чемпионате России 1996)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 Ротор  —  Одра (Водзислав-Шлёнски, Польша) 2:0
 26.08 Одра (Водзислав-Шлёнски, Польша)  —  Ротор 3:4
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Ротор  —  Эребру (Швеция) 2:0
 30.09 Эребру (Швеция)  —  Ротор 1:4
 2-й раунд Кубка УЕФА
 21.10 Ротор  —  Лацио (Рим, Италия) 0:0
 04.11 Лацио (Рим, Италия)  —  Ротор 3:0
 «Динамо» Москва (4 место в чемпионате России 1996)
 Групповой турнир Кубка Интертото
 28.06 Динамо  —  Панахаики (Патры, Греция) 2:1
 05.07 Б-36 (Торсхавн, Фарерские острова)  —  Динамо 0:1
 12.07 Динамо  —  Генк (Генк, Бельгия) 3:2
 19.07 Стабек (Бекестуа, Норвегия)  —  Динамо 1:1
 Полуфиналы Кубка Интертото
 26.07 Динамо  —  Дуйсбург (Германия) 2:2
 30.07 Дуйсбург (Германия)  —  Динамо 3:1
 «Локомотив» Нижний Новгород (8 место в чемпионате России 1996)
 Групповой турнир Кубка Интертото
 28.06 Локомотив (Нижний Новгород)  —  Пролетер (Зренянин, Югославия) 1:0
 05.07 Целе (Словения)  —  Локомотив (Нижний Новгород) 1:2
 12.07 Локомотив (Нижний Новгород)  —  Антальяспор (Анталья, Турция) 1:0
 19.07 Маккаби (Хайфа, Израиль)  —  Локомотив (Нижний Новгород) 0:4
 Полуфиналы Кубка Интертото
 26.07 Локомотив (Нижний Новгород)  —  Хальмстад (Швеция) 0:0
 30.07 Хальмстад (Швеция)  —  Локомотив (Нижний Новгород) 1:0
 «Торпедо-Лужники» Москва (12 место в чемпионате России 1996)
 Групповой турнир Кубка Интертото
 21.06 Мерани-91 (Тбилиси, Грузия)  —  Торпедо-Лужники 0:2
 05.07 Торпедо-Лужники  —  Ираклис (Салоники, Греция) 4:1
 12.07 Флориана (Мальта)  —  Торпедо-Лужники 0:1
 19.07 Торпедо-Лужники  —  Рид (Австрия) 2:0
 Полуфиналы Кубка Интертото
 26.07 Осер (Франция)  —  Торпедо-Лужники 3:0
 30.07 Торпедо-Лужники  —  Осер (Франция) 4:1

Сезон 1998/1999 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1997)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 12.08 Литекс (Ловеч, Болгария)  —  Спартак 0:5
 26.08 Спартак  —  Литекс (Ловеч, Болгария) 6:2
 групповой этап Лиги чемпионов
 16.09 Штурм (Грац, Австрия)  —  Спартак 0:2
 30.09 Спартак  —  Реал (Мадрид, Испания) 2:1
 21.10 Интер (Милан, Италия)  —  Спартак 2:1
 04.11 Спартак  —  Интер (Милан, Италия) 1:1
 25.11 Спартак  —  Штурм (Грац, Австрия) 0:0
 09.12 Реал (Мадрид, Испания)  —  Спартак 2:1
 «Локомотив» Москва (финалист Кубка России 1997/98)
 1-й раунд Кубка обладателей кубков
 17.09 ЦСКА (Киев, Украина)  —  Локомотив 0:2
 01.10 Локомотив  —  ЦСКА (Киев, Украина) 3:1
 2-й раунд Кубка обладателей кубков
 22.10 Локомотив  —  Спортинг (Брага, Португалия) 3:1
 05.11 Спортинг (Брага, Португалия)  —  Локомотив 1:0
 1/4 финала Кубка обладателей кубков
 04.03 Локомотив  —  Маккаби (Хайфа, Израиль) 3:0
 18.03 Маккаби (Хайфа, Израиль)  —  Локомотив 0:1
 1/2 финала Кубка обладателей кубков
 08.04 Локомотив  —  Лацио (Рим, Италия) 1:1
 22.04 Лацио (Рим, Италия)  —  Локомотив 0:0
 «Ротор» Волгоград (2 место в чемпионате России 1997)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 11.08 Црвена Звезда (Белград, Югославия)  —  Ротор (Волгоград) 2:1
 25.08 Ротор (Волгоград)  —  Црвена Звезда (Белград, Югославия) 1:2
 «Динамо» Москва (3 место в чемпионате России 1997)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 11.08 Полония (Варшава, Польша)  —  Динамо 0:1
 25.08 Динамо  —  Полония (Варшава, Польша) 1:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Динамо  —  Сконто (Рига, Латвия) 2:2
 29.09 Сконто (Рига, Латвия)  —  Динамо 2:3
 2-й раунд Кубка УЕФА
 20.10 Динамо  —  Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 2:3
 03.11 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания)  —  Динамо 3:0
 «Шинник» Ярославль (4 место в чемпионате России 1997)
 2-й раунд Кубка Интертото
 04.07 ТПС (Турку, Финляндия)  —  Шинник (Ярославль) 0:2
 11.07 Шинник (Ярославль)  —  ТПС (Турку, Финляндия) 3:2
 3-й раунд Кубка Интертото
 18.07 Валенсия (Испания)  —  Шинник (Ярославль) 4:1
 25.07 Шинник (Ярославль)  —  Валенсия (Испания) 1:0
 «Балтика» Калининград (9 место в чемпионате России 1997)
 1-й раунд Кубка Интертото
 20.06 Балтика  —  Спартак (Варна, Болгария) 4:0
 27.06 Спартак (Варна, Болгария)  —  Балтика 1:1
 2-й раунд Кубка Интертото
 04.07 Тренчин (Словакия)  —  Балтика 0:1
 11.07 Балтика  —  Тренчин (Словакия) 0:0
 3-й раунд Кубка Интертото
 18.07 Войводина (Нови Сад, Югославия)  —  Балтика 4:1
 25.07 Балтика  —  Войводина (Нови Сад, Югославия) 1:0

Сезон 1999/2000 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1998)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 11.08 Спартак  —  Партизан (Белград, Югославия) 2:0
 25.08 Партизан (Белград, Югославия)  —  Спартак 1:3
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 15.09 Виллем II (Тилбург, Нидерланды)  —  Спартак 1:3
 21.09 Спартак  —  Спарта (Прага, Чехия) 1:1
 28.09 Бордо (Франция)  —  Спартак 2:1
 20.10 Спартак  —  Бордо (Франция) 1:2
 26.10 Спартак  —  Виллем II (Тилбург, Нидерланды) 1:1
 03.11 Спарта (Прага, Чехия)  —  Спартак 5:2
 3-й раунд Кубка УЕФА
 02.12 Спартак  —  Лидс (Англия) 2:1
 09.12 Лидс (Англия)  —  Спартак 1:0
 ЦСКА (2 место в чемпионате России 1998)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 28.07 ЦСКА  —  Мольде (Норвегия) 2:0
 04.08 Мольде (Норвегия)  —  ЦСКА 4:0
 «Зенит» Санкт-Петербург (победитель Кубка России 98/99)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Зенит  —  Болонья (Италия) 0:3
 30.09 Болонья (Италия)  —  Зенит 2:2
 «Локомотив» Москва (3 место в чемпионате России 1998)
 1-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 БАТЭ (Борисов, Белоруссия)  —  Локомотив 1:7
 25.08 Локомотив  —  БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 5:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Люнгбю (Дания)  —  Локомотив 1:2
 30.09 Локомотив  —  Люнгбю (Дания) 3:0
 2-й раунд Кубка УЕФА
 21.10 Лидс (Англия)  —  Локомотив 4:1
 04.11 Локомотив  —  Лидс (Англия) 0:3
 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (6 место в чемпионате России 1998)
 2-й раунд Кубка Интертото
 03.07 Цементарница (Скопье, Македония)  —  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1
 10.07 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)  —  Цементарница (Скопье, Македония) 2:1
 3-й раунд Кубка Интертото
 17.07 Вартекс (Вараждин, Хорватия)  —  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:2
 24.07 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)  —  Вартекс (Вараждин, Хорватия) 0:1
 Полуфиналы Кубка Интертото
 28.07 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)  —  Ювентус (Турин, Италия) 0:4
 04.08 Ювентус (Турин, Италия)  —  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 5:1

Сезон 2000/2001 
 «Спартак» Москва (чемпион России 1999)
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 12.09 Спартак  —  Байер (Леверкузен, Германия) 2:0
 20.09 Реал (Мадрид, Испания)  —  Спартак 1:0
 27.09 Спартак  —  Спортинг (Лиссабон, Португалия) 3:1
 17.10 Спортинг (Лиссабон, Португалия)  —  Спартак 0:3
 25.10 Байер (Леверкузен, Германия)  —  Спартак 1:0
 07.11 Спартак  —  Реал (Мадрид, Испания) 1:0
 2-й групповой этап Лиги чемпионов
 22.11 Спартак  —  Арсенал (Лондон, Англия) 4:1
 05.12 Лион (Лион, Франция)  —  Спартак 3:0
 13.02 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Спартак 1:0
 21.02 Спартак  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 0:3
 06.03 Арсенал (Лондон, Англия)  —  Спартак 1:0
 14.03 Спартак  —  Лион (Лион, Франция) 1:1
 «Локомотив» Москва (2 место в чемпионате России 1999)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 08.08 Бешикташ (Стамбул, Турция)  —  Локомотив 3:0
 23.08 Локомотив  —  Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:3
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Локомотив  —  Нефтохимик (Бургас, Болгария) 4:2
 28.09 Нефтохимик (Бургас, Болгария)  —  Локомотив 0:0
 2-й раунд Кубка УЕФА
 26.10 Локомотив  —  Интер (Братислава, Словакия) 1:0
 09.11 Интер (Братислава, Словакия)  —  Локомотив 1:2
 3-й раунд Кубка УЕФА
 23.11 Локомотив  —  Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 0:0
 07.12 Райо Вальекано (Мадрид, Испания)  —  Локомотив 2:0
 ЦСКА (финалист Кубка России 1999/2000)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 ЦСКА  —  Виборг (Дания) 0:0
 26.09 Виборг (Дания)  —  ЦСКА 1:0 в доп.вр
 «Торпедо» Москва (4 место в чемпионате России 1999)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Лозанна (Швейцария)  —  Торпедо 3:2
 28.09 Торпедо  —  Лозанна (Швейцария) 0:2
 «Динамо» Москва (5 место в чемпионате России 1999)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Лиллестрём (Норвегия)  —  Динамо 3:1
 28.09 Динамо  —  Лиллестрём (Норвегия) 2:1
 «Алания» Владикавказ (6 место в чемпионате России 1999)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Алания (Владикавказ)  —  Амика (Вронски, Польша) 0:3
 28.09 Амика (Вронски, Польша)  —  Алания (Владикавказ) 2:0
 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (7 место в чемпионате России 1999)
 3-й раунд Кубка Интертото
 15.07 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)  —  Осер (Франция) 0:2
 22.07 Осер (Франция)  —  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:1
 «Зенит» Санкт-Петербург (8 место в чемпионате России 1999)
 2-й раунд Кубка Интертото
 01.07 Зенит  —  Приморье (Айдовщина, Словения) 3:0
 08.07 Приморье (Айдовщина, Словения)  —  Зенит 1:3
 3-й раунд Кубка Интертото
 15.07 Зенит  —  Татабанья(Венгрия) 2:1
 22.07 Татабанья(Венгрия)  —  Зенит 1:2
 Полуфиналы Кубка Интертото
 26.07 Зенит  —  Брэдфорд (Англия) 1:0
 02.08 Брэдфорд (Англия)  —  Зенит 0:3
 Финалы Кубка Интертото
 08.08 Сельта (Виго, Испания)  —  Зенит 2:1
 22.08 Зенит  —  Сельта (Виго, Испания) 2:2

Сезон 2001/2002 
 «Спартак» Москва (чемпион России 2000)
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 18.09 Спартак  —  Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 2:2
 25.09 Спартак  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 1:3
 10.10 Спарта (Прага, Чехия)  —  Спартак 2:0
 17.10 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Спартак 5:1
 23.10 Спартак  —  Спарта (Прага, Чехия) 2:2
 31.10 Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды)  —  Спартак 2:1
 «Локомотив» Москва (2 место в чемпионате России 2000)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 07.08 Локомотив  —  Тироль (Инсбрук, Австрия) 3:1
 22.08 Тироль (Инсбрук, Австрия)  —  Локомотив 0:1
 08.09 Тироль (Инсбрук, Австрия)  —  Локомотив 1:0
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 11.09 Локомотив  —  Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:1
 19.09 Реал (Мадрид, Испания)  —  Локомотив 4:0
 26.09 Рома (Рим, Италия)  —  Локомотив 2:1
 16.10 Локомотив  —  Рома (Рим, Италия) 0:1
 24.10 Андерлехт (Брюссель, Бельгия)  —  Локомотив 1:5
 30.10 Локомотив  —  Реал (Мадрид, Испания) 2:0
 3-й раунд Кубка УЕФА
 20.11 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль)  —  Локомотив 2:1
 04.12 Локомотив  —  Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 0:1
 «Анжи» Махачкала (финалист Кубка России 2000/01)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 27.09 Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  Анжи (Махачкала) 1:0
 «Торпедо» Москва (3 место в чемпионате России/2000)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 20.09 Ипсвич (Англия)  —  Торпедо 1:1
 27.09 Торпедо  —  Ипсвич (Англия) 1:2
 «Динамо» Москва (5 место в чемпионате России/2000)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 20.09 Динамо  —  Биркиркара (Мальта) 1:0
 27.09 Биркиркара (Мальта)  —  Динамо 0:0
 2-й раунд Кубка УЕФА
 18.10 Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  Динамо 3:1
 01.11 Динамо  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 1:4
 «Черноморец» Новороссийск (6 место в чемпионате России 2000)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 19.09 Черноморец (Новороссийск)  —  Валенсия (Испания) 0:1
 27.09 Валенсия (Испания)  —  Черноморец (Новороссийск) 5:0

В 2001 году российские клубы в кубке Интертото не участвовали.

Сезон 2002/2003 
 «Спартак» Москва (чемпион России 2001)
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 17.09 Базель (Швейцария)  —  Спартак 2:0
 25.09 Спартак  —  Валенсия (Испания) 0:3
 02.10 Ливерпуль (Англия)  —  Спартак 5:0
 22.10 Спартак  —  Ливерпуль (Англия) 1:3
 05.11 Спартак  —  Базель (Швейцария) 0:2
 12.11 Валенсия (Испания)  —  Спартак 3:0
 «Локомотив» Москва (2 место в чемпионате России 2001)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 14.08 ГАК (Грац, Австрия)  —  Локомотив 0:2
 28.08 Локомотив  —  ГАК (Грац, Австрия) 3:3
 1-й групповой этап Лиги чемпионов
 18.09 Локомотив  —  Галатасарай (Стамбул, Турция) 0:2
 24.09 Брюгге (Брюгге, Бельгия)  —  Локомотив 0:0
 01.10 Локомотив  —  Барселона (Испания) 1:3
 23.10 Барселона (Испания)  —  Локомотив 1:0
 29.10 Галатасарай (Стамбул, Турция)  —  Локомотив 1:2
 13.11 Локомотив  —  Брюгге (Брюгге, Бельгия) 2:0
 2-й групповой этап Лиги чемпионов 1-6 туры
 26.11 Локомотив  —  Боруссия (Дортмунд, Германия) 1:2
 11.12 Реал (Мадрид, Испания)  —  Локомотив 2:2
 18.02 Милан (Италия)  —  Локомотив 1:0
 25.02 Локомотив  —  Милан (Италия) 0:1
 12.03 Боруссия (Дортмунд, Германия)  —  Локомотив 3:0
 18.03 Локомотив  —  Реал (Мадрид, Испания) 0:1
 ЦСКА (победитель Кубка России 2001/02)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 19.09 ЦСКА  —  Парма (Италия) 1:1
 03.10 Парма (Италия)  —  ЦСКА 3:2
 «Зенит» Санкт-Петербург (3 место в чемпионате России 2001)
 Кв. раунд Кубка УЕФА
 15.08 Энкамп (Андорра-ла-Велья, Андорра)  —  Зенит 0:5
 29.08 Зенит  —  Энкамп (Андорра-ла-Велья, Андорра) 8:0
 1-й раунд Кубка УЕФА
 19.09 Грассхопперс (Цюрих, Швейцария)  —  Зенит 3:1
 03.10 Зенит  —  Грассхопперс (Цюрих, Швейцария) 2:1
 «Крылья Советов» Самара (5 место в чемпионате России 2001)
 2-й раунд Кубка Интертото
 06.07 Крылья Советов (Самара)  —  Динабург (Даугавпилс, Латвия) 3:0
 13.07 Динабург (Даугавпилс, Латвия)  —  Крылья Советов (Самара) 0:1
 3-й раунд Кубка Интертото
 20.07 Крылья Советов (Самара)  —  Виллем II (Тилбург, Нидерланды) 3:1
 27.07 Виллем II (Тилбург, Нидерланды)  —  Крылья Советов (Самара) 2:0

Сезон 2003/2004 
 «Локомотив» Москва (чемпион России 2002)
 3-й кв. раунд Лиги чемпионов
 13.08 Шахтёр (Донецк, Украина)  —  Локомотив 1:0
 27.08 Локомотив  —  Шахтёр (Донецк, Украина) 3:1 (М. Ашветия, 20, 45+2, С. Игнашевич, 86-пен.)
 групповой этап Лиги чемпионов
 17.09 Динамо (Киев, Украина)  —  Локомотив 2:0
 30.09 Локомотив  —  Арсенал (Лондон, Англия) 0:0
 21.10 Локомотив  —  Интер (Милан, Италия) 3:0 (Д. Лоськов, 2, М. Ашветия, 50, Д. Хохлов, 57)
 05.11 Интер (Милан, Италия)  —  Локомотив 1:1 (Д. Лоськов, 57)
 25.11 Локомотив  —  Динамо (Киев, Украина) 3:2 (М. Бузникин, 28, С. Игнашевич, 45+1-пен., У. Паркс, 89)
 10.12 Арсенал (Лондон, Англия)  —  Локомотив 2:0
 1/8 финала Лиги чемпионов
 24.02 Локомотив  —  Монако (Франция) 2:1 (М. Измайлов, 32, В. Маминов,59)
 10.03 Монако (Франция)  —  Локомотив 1:0
 ЦСКА (2 место в чемпионате России 2002)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 30.07 ЦСКА  —  Вардар (Скопье, Македония) 1:2
 06.08 Вардар (Скопье, Македония)  —  ЦСКА 1:1
 Поражение от клуба, занимавшего 238-е место в клубном рейтинге УЕФА, стало самым жестоким для российских команд за всё время выступления в еврокубках.
 «Спартак» Москва (победитель Кубка России 2002/03)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 24.09 Спартак  —  Эсбьерг (Дания) 2:0
 15.10 Эсбьерг (Дания)  —  Спартак 1:1
 2-й раунд Кубка УЕФА
 06.11 Спартак  —  Динамо (Бухарест, Румыния) 4:0
 27.11 Динамо (Бухарест, Румыния)  —  Спартак 3:1
 3-й раунд Кубка УЕФА
 26.02 Спартак  —  Мальорка (Пальма, Испания) 0:3
 03.03 Мальорка (Пальма, Испания)  —  Спартак 0:1
 «Торпедо» Москва (4 место в чемпионате России 2002)
 Кв. раунд Кубка УЕФА
 14.08 Торпедо  —  Доманьяно (Сан-Марино) 5:0
 28.08 Доманьяно (Сан-Марино)  —  Торпедо 0:4
 1-й раунд Кубка УЕФА
 24.09 ЦСКА (София, Болгария)  —  Торпедо 1:1
 15.10 Торпедо  —  ЦСКА (София, Болгария) 1:1 по пен. 3:2
 2-й раунд Кубка УЕФА
 06.11 Вильярреал (Вильярреаль, Испания)  —  Торпедо 2:0
 27.11 Торпедо  —  Вильярреал (Вильярреаль, Испания) 1:0

В 2003 году российские клубы в кубке Интертото не участвовали.

Сезон 2004/2005 
 ЦСКА (чемпион России 2003)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 28.07 Нефтчи (Баку, Азербайджан)  —  ЦСКА 0:0
 04.08 ЦСКА  —  Нефтчи (Баку, Азербайджан) 2:0
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 10.08 ЦСКА  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 2:1
 24.08 Рейнджерс (Глазго, Шотландия)  —  ЦСКА 1:1
 групповой этап Лиги чемпионов
 14.09 Порту (Португалия)  —  ЦСКА 0:0
 29.09 ЦСКА  —  Пари Сен-Жермен (Париж, Франция) 2:0
 20.10 Челси (Лондон, Англия)  —  ЦСКА 2:0
 02.11 ЦСКА  —  Челси (Лондон, Англия) 0:1
 24.11 ЦСКА  —  Порту (Португалия) 0:1
 07.12 Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)  —  ЦСКА 1:3
 1/16 финала Кубка УЕФА
 17.02 ЦСКА  —  Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:0
 24.02 Бенфика (Лиссабон, Португалия)  —  ЦСКА 1:1
 1/8 финала Кубка УЕФА
 10.03 Партизан (Белград, Сербия и Черногория)  —  ЦСКА 1:1
 17.03 ЦСКА  —  Партизан (Белград, Сербия и Черногория) 2:0
 1/4 финала Кубка УЕФА
 07.04 ЦСКА  —  Осер (Франция) 4:0
 14.04 Осер (Франция)  —  ЦСКА 2:0
 1/2 финала Кубка УЕФА
 28.04 Парма (Италия)  —  ЦСКА 0:0
 05.05 ЦСКА  —  Парма (Италия) 3:0
 Финал Кубка УЕФА, Лиссабон
 18.05 Спортинг (Лиссабон, Португалия)  —  ЦСКА 1:3
 Суперкубок, Монако
 27.08 Ливерпуль (Англия)  —  ЦСКА 3:1 в доп. вр.
 «Терек» Грозный (победитель Кубка России 2003/04)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 Терек (Грозный)  —  Лех (Познань, Польша) 1:0
 26.08 Лех (Познань, Польша)  —  Терек (Грозный) 0:1
 3-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Терек (Грозный)  —  Базель (Швейцария) 1:1
 30.09 Базель (Швейцария)  —  Терек (Грозный) 2:0
 «Зенит» Санкт-Петербург (2 место в чемпионате России 2003)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 Суперфунд (Пашинг, Австрия)  —  Зенит 3:1
 26.08 Зенит  —  Суперфунд (Пашинг, Австрия) 2:0
 3-й раунд Кубка УЕФА
 16.09 Зенит  —  Црвена Звезда (Белград, Сербия и Черногория) 4:0
 30.09 Црвена Звезда (Белград, Сербия и Черногория)  —  Зенит 1:2
 групповой этап Кубка УЕФА
 21.10 Зенит  —  АЕК (Афины, Греция) 5:1
 04.11 Лилль (Франция)  —  Зенит 2:1
 25.11 Зенит  —  Севилья (Испания) 1:1
 02.12 Алемания (Ахен, Германия)  —  Зенит 2:2
 «Рубин» Казань (3 место в чемпионате России 2003)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 12.08 Рапид (Вена, Австрия)  —  Рубин 0:2
 26.08 Рубин  —  Рапид (Вена, Австрия) 0:3
 «Шинник» Ярославль (5 место в чемпионате России 2003)
 2-й раунд Кубка Интертото
 03.07 Теплице (Чехия)  —  Шинник (Ярославль) 1:2
 10.07 Шинник (Ярославль)  —  Теплице (Чехия) 2:0
 3-й раунд Кубка Интертото
 17.07 Шинник (Ярославль)  —  Лейрия (Португалия) 1:4
 24.07 Лейрия (Португалия)  —  Шинник (Ярославль) 2:1
 «Спартак» Москва (10 место в чемпионате России 2003)
 1-й раунд Кубка Интертото
 19.06 Спартак  —  Атлантас (Клайпеда, Литва) 2:0
 26.06 Атлантас (Клайпеда, Литва)  —  Спартак 1:0
 2-й раунд Кубка Интертото
 03.07 Спартак  —  Камен-Инград (Велика, Хорватия) 4:1
 10.07 Камен-Инград (Велика, Хорватия)  —  Спартак 0:1
 3-й раунд Кубка Интертото
 17.07 Вильярреал (Вильярреаль, Испания)  —  Спартак 1:0
 24.07 Спартак  —  Вильярреал (Вильярреаль, Испания) 2:2

Сезон 2005/2006 
 «Локомотив» Москва (чемпион России 2004)
 2-й кв.раунд Лиги чемпионов
 27.07 Работнички (Скопье, Македония)  —  Локомотив 1:1
 03.08 Локомотив  —  Работнички (Скопье, Македония) 2:0
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 10.08 Рапид (Вена, Австрия)  —  Локомотив 1:1
 23.08 Локомотив  —  Рапид (Вена, Австрия) 0:1
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Бранн (Берген, Норвегия)  —  Локомотив 1:2
 29.09 Локомотив  —  Бранн (Берген, Норвегия) 3:2
 групповой этап Кубка УЕФА
 19.10 Локомотив  —  Эспаньол (Барселона, Испания) 0:1
 03.11 Палермо (Италия)  —  Локомотив 0:0
 23.11 Локомотив  —  Брондбю (Брённбю, Дания) 4:2
 30.11 Маккаби (Петах-Тиква, Израиль)  —  Локомотив 0:4
 1/16 финала Кубка УЕФА
 15.02 Локомотив  —  Севилья (Испания) 0:1
 23.02 Севилья (Испания)  —  Локомотив 2:0
 ЦСКА (победитель Кубка УЕФА 2004/05)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 ЦСКА  —  Мидтъюлланн (Дания) 3:1
 29.09 Мидтъюлланн (Дания)  —  ЦСКА 1:3
 групповой этап Кубка УЕФА
 20.10 ЦСКА  —  Олимпик (Марсель, Франция) 1:2
 03.11 Херенвен (Нидерланды)  —  ЦСКА 0:0
 24.11 ЦСКА  —  Левски (София, Болгария) 2:1
 01.12 Динамо (Бухарест, Румыния)  —  ЦСКА 1:0
 «Крылья Советов» Самара (3 место в чемпионате России 2004)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 11.08 Крылья Советов (Самара)  —  БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 2:0
 25.08 БАТЭ (Борисов, Белоруссия)  —  Крылья Советов (Самара) 0:2
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Крылья Советов (Самара)  —  АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 5:3
 29.09 АЗ (Алкмаар, Нидерланды)  —  Крылья Советов (Самара) 3:1
 «Зенит» Санкт-Петербург (4 место в чемпионате России 2004)
 2-й кв.раунд Кубка УЕФА
 11.08 Суперфунд (Пашинг, Австрия)  —  Зенит 2:2
 25.08 Зенит  —  Суперфунд (Пашинг, Австрия) 1:1
 1-й раунд Кубка УЕФА
 15.09 Зенит  —  АЕК (Афины, Греция) 0:0
 29.09 АЕК (Афины, Греция)  —  Зенит 0:1
 групповой этап Кубка УЕФА
 20.10 Зенит  —  Витория Гимараиш (Гимараиш, Португалия) 2:1
 03.11 Болтон (Англия)  —  Зенит 1:0
 24.11 Зенит  —  Севилья (Испания) 2:1
 01.12 Бешикташ (Стамбул, Турция)  —  Зенит 1:1
 1/16 финала Кубка УЕФА
 16.02 Русенборг (Тронхейм, Норвегия)  —  Зенит 0:2
 23.02 Зенит  —  Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 2:1
 1/8 финала Кубка УЕФА
 09.03 Олимпик (Марсель, Франция)  —  Зенит 0:1
 16.03 Зенит  —  Олимпик (Марсель, Франция) 1:1
 1/4 финала Кубка УЕФА
 30.03 Севилья (Испания)  —  Зенит 4:1
 06.04 Зенит  —  Севилья (Испания) 1:1

В 2005 году российские клубы в кубке Интертото не участвовали.

Сезон 2006/2007 
 ЦСКА (чемпион России 2005 и обладатель Кубка России 2005/06)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 09.08 ЦСКА  —  Ружомберок (Словакия) 3:0
 23.08 Ружомберок (Словакия)  —  ЦСКА 0:2
 групповой этап Лиги чемпионов
 13.09 Порту (Португалия)  —  ЦСКА 0:0
 26.09 ЦСКА  —  Гамбург (Германия) 1:0
 17.10 ЦСКА  —  Арсенал (Лондон, Англия) 1:0
 01.11 Арсенал (Лондон, Англия)  —  ЦСКА 0:0
 21.11 ЦСКА  —  Порту (Португалия) 0:2
 06.12 Гамбург (Германия)  —  ЦСКА 3:2
 1/16 финала Кубка УЕФА
 14.02 ЦСКА  —  Маккаби (Хайфа, Израиль) 0:0
 22.02 Маккаби (Хайфа, Израиль)  —  ЦСКА 1:0
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате России 2005 и финалист Кубка России 2005/06)
 2-й кв. раунд Лиги чемпионов
 26.07 Шериф (Тирасполь, Молдавия)  —  Спартак 1:1
 02.08 Спартак  —  Шериф (Тирасполь, Молдавия) 0:0
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 09.08 Слован (Либерец, Чехия)  —  Спартак 0:0
 23.08 Спартак  —  Слован (Либерец, Чехия) 2:1
 групповой этап Лиги чемпионов
 12.09 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Спартак 4:0
 27.09 Спартак  —  Спортинг (Лиссабон, Португалия) 1:1
 18.10 Интер (Милан, Италия)  —  Спартак 2:1
 31.10 Спартак  —  Интер (Милан, Италия) 0:1
 22.11 Спартак  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 2:2
 05.12 Спортинг (Лиссабон, Португалия)  —  Спартак 1:3
 1/16 финала Кубка УЕФА
 15.02 Спартак  —  Сельта (Виго, Испания) 1:1
 22.02 Сельта (Виго, Испания)  —  Спартак 2:1
 «Локомотив» Москва (3 место в чемпионате России 2005)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Локомотив  —  Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия) 2:1
 28.09 Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия)  —  Локомотив 2:0
 «Рубин» Казань (4 место в чемпионате России 2005)
 2-й кв. раунд Кубка УЕФА
 10.08 Рубин  —  БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 3:0
 24.08 БАТЭ (Борисов, Белоруссия)  —  Рубин 0:2
 1-й раунд Кубка УЕФА
 14.09 Рубин  —  Парма (Италия) 0:1
 28.09 Парма (Италия)  —  Рубин 1:0
 «Москва» Москва (5 место в чемпионате России 2005)
 Второй круг Кубка Интертото
 01.07 Москва  —  МТЗ-РИПО (Минск, Белоруссия) 2:0
 08.07 МТЗ-РИПО (Минск, Белоруссия)  —  Москва 0:1
 Третий круг Кубка Интертото
 15.07 Герта (Берлин, Германия)  —  Москва 0:0
 22.07 Москва  —  Герта (Берлин, Германия) 0:2

Сезон 2007/2008 
 ЦСКА (чемпион России 2006)
 групповой этап Лиги чемпионов
 19.09 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)  —  ЦСКА 2:1 (Вагнер Лав, 89)
 02.10 ЦСКА  —  Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:2 (М. Красич, 48; Вагнер Лав, 53 - пен.)
 23.10 ЦСКА  —  Интер (Милан, Италия) 1:2 (Жо, 32)
 07.11 Интер (Милан, Италия)  —  ЦСКА 4:2 (Жо, 22; Вагнер Лав, 31)
 27.11 ЦСКА  —  ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:1
 12.12 Фенербахче (Стамбул, Турция)  —  ЦСКА 3:1 (Эду Драсена, 30 - авт.)
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате России 2006)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 15.08 Спартак  —  Селтик (Глазго, Шотландия) 1:1 (Р. Павлюченко, 42)
 29.08 Селтик (Глазго, Шотландия)  —  Спартак 1:1 по пен. 4:3 (Р. Павлюченко, 45)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 20.09 Спартак  —  Хеккен (Гётеборг, Швеция) 5:0 (Р. Павлюченко, 6, 13, 19; Веллитон, 55; Е. Титов, 56)
 04.10 Хеккен (Гётеборг, Швеция)  —  Спартак 1:3 (Е. Титов, 7; Н. Баженов, 80; А. Дзюба, 90+1) 
 групповой этап Кубка УЕФА
 08.11 Спартак  —  Байер (Леверкузен, Германия) 2:1
 29.11 Спарта (Прага, Чехия)  —  Спартак 0:0
 06.12 Спартак  —  Цюрих (Швейцария) 1:0
 19.12 Тулуза (Франция)  —  Спартак 2:1
 1/16 финала Кубка УЕФА
 13.02 Олимпик (Марсель, Франция)  —  Спартак 3:0
 21.02 Спартак  —  Олимпик (Марсель, Франция) 2:0
 «Локомотив» Москва (победитель Кубка России 2006/07)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 20.09 Мидтъюлланн (Дания)  —  Локомотив 1:3 (А. Самедов, 61; Д. Билялетдинов, 69; Д. Сычёв, 90+1) 
 04.10 Локомотив  —  Мидтъюлланн (Дания) 2:0 (Д. Билялетдинов, 11; В. Маминов, 15) 
 групповой этап Кубка УЕФА
 25.10 Локомотив  —  Атлетико (Мадрид, Испания) 3:3
 08.11 Абердин (Шотландия)  —  Локомотив 1:1
 29.11 Локомотив  —  Копенгаген (Дания) 0:1
 05.12 Панатинаикос (Афины, Греция)  —  Локомотив 2:0
 «Зенит» Санкт-Петербург (4 место в чемпионате России 2006)
 2-й кв. раунд Кубка УЕФА
 16.08 Вион (Злате Моравце, Словакия)  —  Зенит 0:2 (Э. Хаген, 38; А. Ионов, 90+2)
 30.08 Зенит  —  Вион (Злате Моравце, Словакия) 3:0 (П. Погребняк, 10; И. Максимов, 61; Ким Дон Чжин, 71)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 20.09 Зенит  —  Стандард (Льеж, Бельгия) 3:0 (А. Аршавин, 36, 65; Ким Дон Чжин, 84)
 04.10 Стандард (Льеж, Бельгия)  —  Зенит 1:1 (П. Погребняк, 79)
 групповой этап Кубка УЕФА
 25.10 Зенит  —  АЗ (Алкмар, Нидерланды) 1:1
 08.11 Лариса (Греция)  —  Зенит 2:3
 29.11 Зенит  —  Нюрнберг (Германия) 2:2
 05.12 Эвертон (Ливерпуль, Англия)  —  Зенит 1:0
 1/16 финала Кубка УЕФА
 13.02 Зенит  —  Вильярреал (Вильярреаль, Испания) 1:0
 21.02 Вильярреал (Вильярреаль, Испания)  —  Зенит 2:1
 1/8 финала Кубка УЕФА
 06.03 Олимпик (Марсель, Франция)  —  Зенит 3:1
 13.03 Зенит  —  Олимпик (Марсель, Франция) 2:0
 1/4 финала Кубка УЕФА
 03.04 Байер (Леверкузен, Германия)  —  Зенит 1:4
 10.04 Зенит  —  Байер (Леверкузен, Германия) 0:1
 1/2 финала Кубка УЕФА
 24.04 Бавария (Мюнхен, Германия)  —  Зенит 1:1
 01.05 Зенит  —  Бавария (Мюнхен, Германия) 4:0
 Финал Кубка УЕФА, Манчестер
 14.05 Зенит  —  Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 2:0
 Суперкубок, Монако
 29.08 Манчестер Юнайтед (Англия)  —  Зенит 1:2
 «Рубин» Казань (5 место в чемпионате России 2006)
 2-й раунд Кубка Интертото
 07.07 Залаэгерсег (Венгрия)  —  Рубин 0:3
 14.07 Рубин  —  Залаэгерсег (Венгрия) 2:0
 3-й раунд Кубка Интертото
 21.07 Рапид (Вена, Австрия)  —  Рубин 3:1
 29.07 Рубин  —  Рапид (Вена, Австрия) 0:0

Сезон 2008/2009 
 «Зенит» Санкт-Петербург (Чемпион России 2007)
 групповой этап Лиги чемпионов
 17.09 Ювентус (Турин, Италия)  —  Зенит 1:0
 30.09 Зенит  —  Реал (Мадрид, Испания) 1:2 (Данни ,25)
 21.10 Зенит  —  БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 1:1 (Ф. Текке, 80)
 05.11 БАТЭ (Борисов, Белоруссия)  —  Зенит 0:2 (П. Погребняк , 34, Данни, 90)
 25.11 Зенит  —  Ювентус (Турин, Италия) 0:0
 10.12 Реал (Мадрид, Испания)  —  Зенит 3:0
 1/16 финала Кубка УЕФА
 18.02 Зенит  —  Штутгарт (Германия) 2:1 (С. Хусти, 2, А. Тимощук, 45)
 26.02 Штутгарт (Германия)  —  Зенит 1:2 (И. Семшов, 43, В. Файзулин, 87)
 1/8 финала Кубка УЕФА
 12.03 Удинезе (Удине, Италия)  —  Зенит 2:0
 19.03 Зенит  —  Удинезе (Удине, Италия) 1:0 (А. Тимощук, 34)
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате России 2007)
 3-й кв.раунд Лиги чемпионов
 13.08 Спартак  —  Динамо (Киев, Украина) 1:4 (Н. Баженов, 4)
 27.08 Динамо (Киев, Украина)  —  Спартак 4:1 (А. Дзюба, 43)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 18.09 Баник (Острава, Чехия)  —  Спартак 0:1 (Больф, 56, авт)
 02.10 Спартак  —  Баник (Острава, Чехия) 1:1 (Н. Баженов, 3)
 групповой этап Кубка УЕФА
 06.11 Спартак  —  Удинезе (Удине, Италия) 1:2 (К. Родригес, 17)
 27.11 Динамо (Загреб, Хорватия)  —  Спартак 0:1 (И. Саенко, 15)
 03.12 Спартак  —  Неймеген (Неймеген, Нидерланды) 1:2 (С. Ковальчук, 2)
 18.12 Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)  —  Спартак 2:2 (А. Дзюба, 23, 33)
 ЦСКА (победитель Кубка России 2007/08)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 18.09 Славен (Копривница, Хорватия)  —  ЦСКА 1:2 (Вагнер Лав, 83, 89-пен.)
 30.09 ЦСКА  —  Славен (Копривница, Хорватия) 1:0 (А. Березуцкий, 37)
 групповой этап Кубка УЕФА
 23.10 ЦСКА  —  Депортиво (Ла-Корунья, Испания) 3:0 (А. Дзагоев, 9,12, Вагнер Лав, 60)
 06.11 Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды)  —  ЦСКА 1:3 (А. Березуцкий, 13, Вагнер Лав, 40,81)
 27.11 ЦСКА  —  Лех (Познань, Польша) 2:1 (А. Дзагоев, 31, Ю. Жирков, 45+1)
 04.12 Нанси (Франция)  —  ЦСКА 3:4 (Вагнер Лав, 23, 62 ,88, Рамон, 33)
 1/16 финала Кубка УЕФА
 18.02 Астон Вилла (Бирмингем, Англия)  —  ЦСКА 1:1 (Вагнер Лав, 14)
 26.02 ЦСКА  —  Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 2:0 (Ю. Жирков, 61, Вагнер Лав, 90+3)
 1/8 финала Кубка УЕФА
 12.03 ЦСКА  —  Шахтёр (Донецк, Украина) 1:0 (Вагнер Лав, 50-пен.)
 19.03 Шахтёр (Донецк, Украина)  —  ЦСКА 2:0
 «Москва» Москва (4 место в чемпионате России 2007)
 2-й кв. раунд Кубка УЕФА
 14.08 Легия (Варшава, Польша)  —  Москва 1:2 (Э. Чеснаускис, 53, А. Самедов, 63)
 28.08 Москва  —  Легия (Варшава, Польша) 2:0 (И. Стрелков, 6, О. Кузьмин, 50)
 1-й раунд Кубка УЕФА
 18.09 Москва  —  Копенгаген (Дания) 1:2 (А. Самедов, 90+1)
 02.10 Копенгаген (Дания)  —  Москва 1:1 (Э. Бракамонте, 37)
 «Сатурн» Раменское (5 место в чемпионате России 2007)
 Второй круг Кубка Интертото
 05.07 Сатурн (Раменское)  —  Этцелла (Эттельбрюк, Люксембург) 7:0
 12.07 Этцелла (Эттельбрюк, Люксембург)  —  Сатурн (Раменское) 1:1
 Третий круг Кубка Интертото
 19.07 Сатурн (Раменское)  —  Штутгарт (Германия) 1:0
 26.07 Штутгарт (Германия)  —  Сатурн (Раменское) 3:0 в доп. вр.

Сезон 2009/2010 
 «Рубин» Казань (Чемпион России 2008 и финалист Кубка России 2008/09)
 групповой этап Лиги чемпионов
 16.09 Динамо (Киев, Украина)  —  Рубин 3:1 (А. Домингес, 25)
 29.09 Рубин  —  Интер (Милан, Италия) 1:1 (А. Домингес, 11)
 20.10 Барселона (Испания)  —  Рубин 1:2 (А. Рязанцев, 2, Г. Карадениз, 73)
 04.11 Рубин  —  Барселона (Испания) 0:0
 24.11 Рубин  —  Динамо (Киев, Украина) 0:0
 09.12 Интер (Милан, Италия)  —  Рубин 2:0
 1/16 финала Лиги Европы
 18.02 Рубин  —  Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 3:0 (А. Бухаров, 14, 23, С. Семак, 63)
 25.02 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль)  —  Рубин 0:0
 1/8 финала Лиги Европы
 11.03 Рубин  —  Вольфсбург (Германия) 1:1 (К. Нобоа, 29)
 18.03 Вольфсбург (Германия)  —  Рубин 2:1 (д.в.) (А. Касаев, 21)
 ЦСКА (2 место в чемпионате России 2008 и победитель Кубка России 2008/09)
 групповой этап Лиги чемпионов
 15.09 Вольфсбург (Германия)  —  ЦСКА 3:1 (А. Дзагоев, 77)
 30.09 ЦСКА  —  Бешикташ (Стамбул, Турция) 2:1 (А. Дзагоев, 7, М. Красич, 61)
 21.10 ЦСКА  —  Манчестер Юнайтед (Англия) 0:1
 03.11 Манчестер Юнайтед (Англия)  —  ЦСКА 3:3 (А. Дзагоев, 25, М. Красич, 31, В. Березуцкий, 47)
 25.11 ЦСКА  —  Вольфсбург (Германия) 2:1 (Т. Нецид, 58, М. Красич, 66)
 08.12 Бешикташ (Стамбул, Турция)  —  ЦСКА 1:2 (М. Красич, 41, Е. Алдонин, 90+5)
 1/8 финала Лиги чемпионов
 24.02 ЦСКА  —  Севилья (Испания) 1:1 (М. Гонсалес, 66)
 16.03 Севилья (Испания)  —  ЦСКА 1:2 (Т. Нецид, 39, К. Хонда, 55)
 1/4 финала Лиги чемпионов
 31.03 Интер (Милан, Италия)  —  ЦСКА 1:0
 06.04 ЦСКА  —  Интер (Милан, Италия) 0:1
 «Динамо» Москва (3 место в чемпионате России 2008)
 третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
 29.07 Селтик (Глазго, Шотландия)  —  Динамо 0:1 (А. Кокорин, 7)
 05.08 Динамо  —  Селтик (Глазго, Шотландия) 0:2
 четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы
 20.08 ЦСКА (София, Болгария)  —  Динамо 0:0
 27.08 Динамо  —  ЦСКА (София, Болгария) 1:2 (А. Кержаков, 10)
 «Амкар» Пермь (4 место в чемпионате России 2008)
 четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы
 20.08 Фулхэм (Лондон, Англия)  —  Амкар 3:1 (В. Гришин, 77)
 27.08 Амкар  —  Фулхэм (Лондон, Англия) 1:0 (М. Кушев, 90)
 «Зенит» Санкт-Петербург (5 место в чемпионате России 2008)
 четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы
 20.08 Насьонал (Фуншал, Португалия)  —  Зенит 4:3 (И. Семшов, 43, 55, Ф. Текке, 90+3)
 27.08 Зенит  —  Насьонал (Фуншал, Португалия) 1:1 (Ф. Текке, 34)
 «Крылья Советов» Самара (6 место в чемпионате России 2008)
 третий квалификационный раунд Лиги Европы
 30.07 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия)  —  Крылья Советов 1:0
 06.08 Крылья Советов  —  Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) 3:2 (А. Бобер, 41, Е. Савин, 53, 57)

Сезон 2010/2011 
 «Рубин» Казань (Чемпион России 2009)
 групповой этап Лиги чемпионов
 14.09 Копенгаген (Дания)  —  Рубин 1:0
 29.09 Рубин  —  Барселона (Испания) 1:1 (К. Нобоа, 30-пен.)
 20.10 Панатинаикос (Афины, Греция)  —  Рубин 0:0
 02.11 Рубин  —  Панатинаикос (Афины, Греция) 0:0
 24.11 Рубин  —  Копенгаген (Дания) 1:0 (К. Нобоа, 45+2)
 07.12 Барселона (Испания)  —  Рубин 2:0
 1/16 финала Лиги Европы
 17.02 Рубин  —  Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 0:2
 24.02 Твенте (Энсхеде, Нидерланды)  —  Рубин 2:2 (К. Ансальди, 22, К. Нобоа, 24)
 «Спартак» Москва (2 место в чемпионате России 2009)
 групповой этап Лиги чемпионов
 15.09 Олимпик (Марсель, Франция)  —  Спартак 0:1 (С. Аспиликуэта, 81, авт.)
 28.09 Спартак  —  Жилина (Словакия) 3:0 (Ари, 34, 61, Ибсон, 89)
 19.10 Спартак  —  Челси (Лондон, Англия) 0:2
 03.11 Челси (Лондон, Англия)  —  Спартак 4:1 (Н. Баженов, 86)
 23.11 Спартак  —  Олимпик (Марсель, Франция) 0:3
 08.12 Жилина (Словакия)  —  Спартак 1:2 (Алекс, 54, Ибсон, 61)
 1/16 финала Лиги Европы
 17.02 Базель (Швейцария)  —  Спартак 2:3 (Д. Комбаров, 61, А. Дзюба, 70, Ж. Ананидзе, 90+2)
 24.02 Спартак  —  Базель (Швейцария) 1:1 (Э. Макгиди, 90+1)
 1/8 финала Лиги Европы
 10.03 Аякс (Амстердам, Нидерланды)  —  Спартак 0:1 (Алекс, 57)
 17.03 Спартак  —  Аякс (Амстердам, Нидерланды) 3:0 (Д. Комбаров, 21, Веллитон, 30, Алекс, 54)
 1/4 финала Лиги Европы
 07.04 Порту (Португалия)  —  Спартак 5:1 (К. Комбаров, 71)
 14.04 Спартак  —  Порту (Португалия) 2:5 (А. Дзюба, 52, Ари, 72)
 «Зенит» Санкт-Петербург (3 место в чемпионате России 2009 и победитель Кубка России 2009/10)
 третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
 27.07 Униря (Урзичени, Румыния)  —  Зенит 0:0
 4.08 Зенит  —  Униря (Урзичени, Румыния) 1:0 (Данни, 33)
 раунд плей-офф Лиги чемпионов
 17.08 Зенит  —  Осер (Франция) 1:0 (А. Кержаков, 3)
 25.08 Осер (Франция)  —  Зенит 2:0
 Групповой этап Лиги Европы
 16.09 Андерлехт (Брюссель, Бельгия)  —  Зенит 1:3 (А. Кержаков, 8, 33, 44)
 30.09 Зенит  —  АЕК (Афины, Греция) 4:2 (Т. Губочан, 1, Б. Алвеш, 13, Д. Лазович, 43-пен., 57)
 21.10 Зенит  —  Хайдук (Сплит, Хорватия) 2:0 (А. Бухаров, 25, Данни, 68)
 04.11 Хайдук (Сплит, Хорватия)  —  Зенит 2:3 (А. Ионов, 32, С. Хусти, 47-пен., А. Розина, 51)
 01.12 Зенит  —  Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 3:1 А. Ионов, 12, А. Бухаров, 65, С. Хусти, 89)
 16.12 АЕК (Афины, Греция)  —  Зенит 0:3 (А. Бухаров, 44, А. Розина, 67, И. Денисов, 88)
 1/16 финала Лиги Европы
 17.02 Янг Бойз (Берн, Швейцария)  —  Зенит 2:1 (Н. Ломбертс, 20)
 24.02 Зенит  —  Янг Бойз (Берн, Швейцария) 3:1 (Д. Лазович, 41, С. Семак, 52, Р. Широков, 76)
 1/8 финала Лиги Европы
 10.03 Твенте (Энсхеде, Нидерланды)  —  Зенит 3:0
 17.03 Зенит  —  Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 2:0 (Р. Широков, 16, А. Кержаков, 38)
 ЦСКА (5 место в чемпионате России 2009)
 плей-офф Лиги Европы
 19.08 ЦСКА  —  Анортосис (Фамагуста, Кипр) — 4:0 (С. Думбия, 13, 20, З. Тошич, 48, 74)
 24.08 Анортосис (Фамагуста, Кипр)  —  ЦСКА — 1:2 (С. Думбия, 85, М. Гонсалес, 89)
 Групповой этап Лиги Европы
 16.09 Лозанна (Швейцария)  —  ЦСКА 0:3 (Вагнер Лав, 22, 80-пен., С. Игнашевич, 68)
 30.09 ЦСКА  —  Спарта (Прага, Чехия) 3:0 (С. Думбия, 72, 86, М. Гонсалес, 84-пен.)
 21.10 Палермо (Италия)  —  ЦСКА 0:3 (С. Думбия, 34, 59, Т. Нецид, 82)
 04.11 ЦСКА  —  Палермо (Италия) 3:1 (К. Хонда, 47, Т. Нецид, 50, 54)
 02.12 ЦСКА  —  Лозанна (Швейцария) — 5:1 (Т. Нецид, 18, 82, С. Олисе, 22, З. Тошич, 40, А. Дзагоев, 71)
 15.12 Спарта (Прага, Чехия)  —  ЦСКА — 1:1 (А. Дзагоев, 15)
 1/16 финала Лиги Европы
 17.02 ПАОК (Салоники, Греция)  —  ЦСКА — 0:1 (Т. Нецид, 29)
 22.02 ЦСКА  —  ПАОК (Салоники, Греция) — 1:1 (С. Игнашевич, 80)
 1/8 финала Лиги Европы
 10.03 ЦСКА  —  Порту (Португалия) — 0:1
 17.03 Порту (Португалия)  —  ЦСКА — 2:1 (З. Тошич, 29)
 «Локомотив» Москва (4 место в чемпионате России 2009)
 плей-офф Лиги Европы
 19.08 Лозанна (Швейцария)  —  Локомотив 1:1 (Д. Сычев, 65)
 26.08 Локомотив  —  Лозанна (Швейцария) 1:1, по пен. 3:4 (А. Алиев, 85)
 «Сибирь» Новосибирск (финалист Кубка России 2009/10)
 третий квалификационный раунд Лиги Европы
 28.07 Сибирь  —  Аполлон (Лимасол, Кипр) 1:0 (А. Медведев, 74)
 5.08 Аполлон (Лимасол, Кипр)  —  Сибирь 2:1 (И. Шевченко, 63)
 плей-офф Лиги Европы
 19.08 Сибирь  —  ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 1:0 (А. Дегтярёв, 90+2)
 26.08 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)  —  Сибирь 5:0

Сезон 2011/2012 
Участники:
 «Зенит» (Санкт-Петербург) (1 место ЧР 2010)
 ЦСКА (Москва) (2 место чемпионата России 2010)
 «Рубин» (Казань) (3 место чемпионата России 2010)
 «Спартак» (Москва) (4 место чемпионата России 2010)
 «Локомотив» (Москва) (5 место чемпионата России 2010)
 «Алания» (Владикавказ) (Финалист кубка России 2010/11)

Сезон 2012/2013 
Участники:
 «Зенит» Санкт-Петербург (1 место ЧР 2011/12)
 «Спартак» Москва (2 место ЧР 2011/12)
 ЦСКА Москва (3 место ЧР 2011/12)
 «Динамо» (4 место ЧР 2011/12)
 «Анжи» Махачкала (5 место ЧР 2011/12)
 «Рубин» Казань (Победитель КР 2011/12)

Бомбардиры:

Сезон 2013/2014 
Участники:
 ЦСКА Москва (1 место ЧР 2012/13)
 «Зенит» Санкт-Петербург (2 место ЧР 2012/13)
 «Анжи» Махачкала (3 место ЧР 2012/13)
 «Спартак» Москва (4 место ЧР 2012/13)
 «Кубань» Краснодар (5 место ЧР 2012/13)
 «Рубин» Казань (6 место ЧР 2012/13)

Бомбардиры:

Сезон 2014/2015 
Участники:
 ЦСКА Москва (1 место ЧР 2013/14)
 «Зенит» Санкт-Петербург (2 место ЧР 2013/14)
 «Локомотив» Москва (3 место ЧР 2013/14)
 «Динамо» Москва (4 место ЧР 2013/14)
 «Краснодар» (5 место ЧР 2013/14)
 «Ростов» Ростов-на-Дону (победитель КР 2013/14)

Сезон 2015/2016 
Участники:

 «Зенит» Санкт-Петербург (1 место ЧР 2014/15)
 ЦСКА Москва (2 место ЧР 2014/15)
 «Краснодар» Краснодар (3 место ЧР 2014/15)
 «Рубин» Казань (5 место ЧР 2014/15)
 «Локомотив» Москва (обладатель КР 2014/15)

Сезон 2016/2017 
Участники:
 ЦСКА Москва (1 место ЧР 2015/16)
 «Ростов» (2 место ЧР 2015/16)
 «Краснодар» (4 место ЧР 2015/16)
 «Спартак» Москва (5 место ЧР 2015/16)
 «Зенит» Санкт-Петербург (обладатель КР 2015/16)

Сезон 2017/2018 
Участники:
 «Спартак» Москва (1 место ЧР 2016/17)
 ЦСКА Москва (2 место ЧР 2016/17)
 «Зенит» Санкт-Петербург (3 место ЧР 2016/17)
 «Краснодар» (4 место ЧР 2015/16)
 «Локомотив» (обладатель КР 2016/17)

Сезон 2018/2019 
Участники:

Лига Чемпионов

 «Локомотив» Москва (1 место ЧР 2017/18) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 ЦСКА Москва (2 место ЧР 2017/18) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 «Спартак» Москва (3 место ЧР 2017/18) — 3 КР ЛЧ — ГЭ ЛЕ (4 место)

Лига Европы

 «Краснодар» (4 место ЧР 2017/18) — ГЭ ЛЕ — 1/8 Ф ЛЕ
 «Зенит» Санкт-Петербург (5 место ЧР 2017/18) — 3 КР ЛЕ — 1/8 Ф ЛЕ
 «Уфа» (6 место ЧР 2017/18) — 2 КР ЛЕ — Р ПО ЛЕ

Сезон 2019/2020 
Участники:

Лига Чемпионов

 «Зенит» Санкт-Петербург (1 место ЧР 2018/19) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 «Локомотив» Москва (2 место ЧР 2018/19) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 «Краснодар» (3 место ЧР 2018/19) — 3 КР ЛЧ — ГЭ ЛЕ (3 место)

Лига Европы

 ЦСКА Москва (4 место ЧР 2018/19) — ГЭ ЛЕ (4 место)
 «Спартак» Москва (5 место ЧР 2018/19) — 3 КР ЛЕ — Р ПО ЛЕ
 «Арсенал» Тула (6 место ЧР 2018/19) — 2 КР ЛЕ

Сезон 2020/2021 
Участники:

Лига Чемпионов

 «Зенит» Санкт-Петербург (Чемпион России 2019/20) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 «Локомотив» Москва (2-е место ЧР 2019/20) — ГЭ ЛЧ (4 место)
 «Краснодар» (3-е место ЧР 2019/20) — Р ПО ЛЧ => 1/16 Ф ЛЕ

Лига Европы

 ЦСКА Москва (4-е место ЧР 2019/20) — ГЭ ЛЕ (4 место)
 «Ростов» Ростов-на-Дону (5-е место ЧР 2019/20) — 3 КР ЛЕ
 «Динамо» Москва (6-е место ЧР 2019/20) — 2 КР ЛЕ

Сезон 2021/2022 
Участники:

Лига чемпионов
 «Зенит» Санкт-Петербург (Чемпион России 2020/21) — ГЭ ЛЧ => Стыковой матч
 «Спартак» Москва (2-е место ЧР 2020/21) — 3 КР ЛЧ => 1/8 Ф ЛЕ

Лига Европы
 «Локомотив» Москва (Обладатель КР 2020/21) — ГЭ ЛЕ (4 место)

Лига конференций
 «Рубин» Казань (4-е место ЧР 2020/21) — 3 КР ЛК
 «Сочи» (5-е место ЧР 2020/21) — 2 КР ЛК => 3 КР ЛК

Отстранение. Сезоны 2021/2022—2022/2023 
28 февраля 2022 года российские футбольные клубы были отстранены от еврокубков в связи с позицией ФИФА и УЕФА по событиям на территории Украины. Дисквалификация продолжается до особого распоряжения, по участию в каждом конкретном сезоне еврокубков принимается отдельное решение. 

2 мая 2022 года дисквалификация российских футбольных клубов распространена на еврокубки сезона-2022/23. При этом УЕФА принято решение о начислении России в таблицу коэффициентов за этот сезон 4.333 очка (наименьший балл за последние пять сезонов).

Итоговая статистика

Без учета советского периода 
Все данные на 28 февраля 2022

Всего в еврокубках 
(с учетом матчей Суперкубка и Кубка Интертото)

Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов

Кубок УЕФА/Лига Европы

Лига конференций

Кубок обладателей Кубков 
Таблица по итогам последнего розыгрыша 1998/99 годов
{| class="wikitable" style="text-align: center;background:#DDDDFF;"
|-
!width=200|Клуб
!width=40|Сезоны
!width=30|И
!width=30|В
!width=30|Н
!width=30|П
!width=40|ЗМ
!width=40|ПМ
!width=40|РМ
! width="30" |О%
!width=250|Лучшее достижение
|-
| «Локомотив» Москва
|3
|20
|10
|4
|6
|27
|16
| +11
|
| align="left" |1/2 финала (1997/98,1998/99)
|-
| «Спартак» Москва
|1
|8
|6
|1
|1
|17
|7
| +10
|
| align="left" |1/2 финала (1992/93)
|-
| «Динамо» Москва
|1
|6
|3
|0
|3
|5
|6
| -1
|
| align="left" |1/4 финала (1995/96)
|-
| ЦСКА Москва
|1
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|
| align="left" |1/16 финала (1994/95)
|-
| «Торпедо» Москва
|1
|2
|1
|0
|1
|2
|3
| -1
|
| align="left" |1/16 финала (1993/94)
|-
| Всего
|7
|38|21|5|12|54|35|+19|| align="left" |1/2 финала (1992/93, 1997/98, 1998/99)'|}

 Суперкубок УЕФА Таблица после розыгрыша 2008 года Кубок Интертото Таблица по итогам последнего розыгрыша 2008 года Соперники по странам 

 Самые частые клубы-соперники 

 Самые частые противостояния 

 С учетом советского периода Все данные на 28 февраля 2022 Всего в еврокубках (с учетом матчей Суперкубка и Кубка Интертото) Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов 

 Кубок УЕФА/Лига Европы 

 Кубок обладателей Кубков Таблица по итогам последнего розыгрыша 1998/99 годов''

Соперники по странам

Самые частые клубы-соперники

Самые частые противостояния

Некоторые рекорды

В одном матче

В двухматчевом противостоянии

В групповом турнире

Прочие

Место в таблице коэффициентов УЕФА 
Таблица коэффициентов УЕФА для футбольных ассоциаций служит для распределения мест в еврокубках, а также является одним из источников, по которому можно судить о силе того или иного чемпионата. Поскольку после распада СССР Российский футбольный союз стал правопреемником Федерации футбола СССР, то Россия унаследовала и пересчитанные коэффициенты набранные российскими командами на протяжении предыдущих сезонов (1988/1989: 2.500, 1989/1990: 4.000, 1990/1991: 11.500, 1991/1992: 4.000), в отличие от других пост-советских ассоциаций, которые начинали с нуля. В сезоне 1991/1992 страна значилась в таблице коэффициентов как Советский Союз, а с 1992/1993 — уже как Россия.

Историческая таблица российских коэффициентов:

Примечания
 Примечание 1: В таблице значится как Советский Союз.
 Примечание 2: Унаследованные коэффициенты до 1992/1993 пересчитаны, без учёта не российских клубов.
 Примечание 3: Очки подсчитаны по правилам начисления очков для Таблицы коэффициентов УЕФА (федераций).

Примечания

См. также 
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Женские футбольные клубы России в еврокубках

Ссылки 
 
 
 

 
Россия
Списки:Футбол в России